Gesu Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gesu Church (Miami, Florida), NRHP-ID 74000617
 Gesu Church (Milwaukee, Wisconsin), NRHP-ID 86000108